Bachureń – pasmo górskie na Słowacji
 Bachureń – najwyższy szczyt tych gór